Reichelsheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Reichelsheim (Odenwald) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt, 
 Reichelsheim (Wetterau) – kommun, Hessen, Regierungsbezirk Darmstadt,